Il singolare del torneo di tennis Kawana Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julien Jeanpierre che ha battuto in finale Lu Yen-Hsun 6-3, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (finale)
 Alexander Peya (secondo turno)
 Jean-Christophe Faurel (quarti di finale)

 Nathan Healey (secondo turno)
 Gō Soeda (primo turno)
 Peter Luczak (primo turno)
 Ivo Klec (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kawana Challenger 2006